Trachelobdella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Diesing 1850. Trachelobdella ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fiskiglar
Trachelobdella